Die Scottish Open 2015 fanden vom 18. bis zum 22. November 2015 in der Emirates Arena in Glasgow statt. Es war die 96. Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Schottland im Badminton.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hans-Kristian Vittinghus (Champion)
  Rajiv Ouseph (Finale)
  Scott Evans (1. Runde)
  Pablo Abián (1. Runde)
  Raul Must (Halbfinale)
  Misha Zilberman (2. Runde)
  Vladimir Malkov (2. Runde)
  Emil Holst (Viertelfinale)
  Ville Lång (3. Runde)
  Dmytro Zavadsky (1. Runde)
  Anand Pawar (Viertelfinale)
  Thomas Rouxel (1. Runde)
  Adrian Dziółko (3. Runde)
  David Obernosterer (Viertelfinale)
  Yuhan Tan (Viertelfinale)
  Henri Hurskainen (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Kirsty Gilmour (Finale)
  Beatriz Corrales (Halbfinale)
  Karin Schnaase (1. Runde)
  Line Kjærsfeldt (Champion)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)
  Chloe Magee (1. Runde)
  Sabrina Jaquet (1. Runde)
  Petya Nedelcheva (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Champion)
  Andy Ellis / Peter Mills (Finale)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (zurückgezogen)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Viertelfinale)
  Heather Olver / Lauren Smith (Viertelfinale)
  Ekaterina Bolotova / Evgeniya Kosetskaya (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (1. Runde)
  Ronan Labar / Émilie Lefel (Finale)
  Sam Magee / Chloe Magee (Viertelfinale)
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Champion)
  Gaëtan Mittelheisser / Audrey Fontaine (Halbfinale)
  Mathias Christiansen / Lena Grebak (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Glasgow
BWF Grand Prix 2015